Сент Џозеф има више значења:
 Округ Сент Џозеф (Индијана)
 Округ Сент Џозеф (Мичиген)
 Сент Џозеф (Ајова)
 Сент Џозеф (Висконсин)
 Сент Џозеф (Мичиген)
 Сент Џозеф (Илиноис)
 Сент Џозеф (Луизијана)
 Сент Џозеф (Минесота)
 Сент Џозеф (Мисури)
 Сент Џозеф (Тенеси)